Okręty US Navy o nazwie USS  "Fulmar":
 Pierwszy USS "Fulmar" (AMc-46) był trałowcem typu Accentor, który znajdował się w służbie w latach 1941-1946
 Drugi USS "Fulmar" (AMS-47) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135), który wszedł do służby w 1947 i został skreślony z listy jednostek floty w 1968.

Fulmar